Yarrow kan syfta på:

 Yarrow (flod) – en flod
 Yarrow Water, vattendrag, Skottland, 
 Yarrow (kryptologi) – en kryptologisk algoritm
 Peter Yarrow (1938–), en amerikansk musiker